Lapão kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lapão (ort), Bahia, 
 Lapão (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar